Nun je okean u egipatskoj mitologiji. On je prvi okean, a iz njega je nastalo ostrvo na kojem je rođen bog Sunca Amon-Ra.

Reference

Spoljašnje veze 

Egipatska mitologija